Fullback  puede referirse a:

 Fullback (fútbol americano)
 Fullback (fútbol australiano)
 Fullback (rugby)
 Fiat Fullback

Otros usos

 Fullback: Designación OTAN del avión ruso e ataque y cazabombardero Sukhoi Su-34.